Serralada del Hàjar, cadena muntanyosa del nord-est d'Oman i l'est dels Emirats Àrabs Units, que separa les terres més planes de la costa del golf d'Oman de l'altiplà desèrtic central 
 Ibn Hàjar al-Asqalaní (1372 -1449), historiador, jurista i teòleg musulmà egipci
 Hadjar o al-Hassà, regió oriental d'Aràbia Saudita